Bettina Plank, avstrijska karateistka, * 24. februar 1992 

Za Avstrijo je nastopila na Poletnih olimpijskih igrah 2020, kjer je v kategoriji do 55 kg osvojila bronasto medaljo.

Dosežki

Sklici

Zunanje povezave 
 

Avstrijski karateisti
Karateisti Poletnih olimpijskih iger 2020
Olimpijski tekmovalci za Avstrijo
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Avstrijo